Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 26-os, továbbá 26A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 26-os villamos (Budapest)megszűnt
 26A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 26-os villamos (Bécs)

Csehország 

 26-os villamos (Prága)